Le qualificazioni del singolare maschile del Kremlin Cup 2014 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Damir Džumhur (secondo turno)
  Ričardas Berankis (qualificato)
  Ante Pavić (primo turno)
  Lucas Pouille (ultimo turno)

  Illja Marčenko (secondo turno)
  Denys Molčanov (primo turno)
  Radu Albot (secondo turno)
  Nikoloz Basilashvili (primo turno)

Qualificati

  Victor Baluda
  Ričardas Berankis

  Pedja Krstin
  Aslan Karacev

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Kremlin Cup 2014
ATP World Tour 2014